Korito je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u udubine (depresije) na dnu otvorenog mora kao što su zavala, jarak, uleknina i podmorski zaljev. Korito je uzdužno i strmo ulegnuće na morskom dnu, blago nagnutih strana.

Izvori 

Geomorfologija